El Tablón kan syfta på:

Colombia 

 El Tablón de Gómez, kommun, Nariño, 
 El Tablón, Colombia, Nariño,

Honduras 

 El Tablón, Honduras,

Mexiko 

 El Tablón, Hidalgo, Ixmiquilpan, 
 El Tablón, Chihuahua, 
 El Tablón, Guanajuato, Santa Catarina, 
 El Tablón, Oaxaca, San Agustín de las Juntas, 
 El Tablón, Campeche, Candelaria,